Корян — армянская фамилия

 Корян, Аршак Рафаэльевич (род. 1995) — российский футболист.
 Корян, Руслан Грачевич (род. 1988) — российский, армянский и украинский футболист.